Carie – in botanica, nome generico di alcune malattie delle piante.
Carie – in medicina, processo patologico a carico di un tessuto duro
Carie dentaria
Carie ossea

Altri progetti